Голубой крест (синий крест):

 «Голубой крест» — польский художественный фильм режиссёра Анджея Мунка, снятый в 1955 году.
 «Голубой (Синий) крест» — британский благотворительный фонд защиты животных, основанный в 1897 году.
 «» — организация неприбыльного медицинского страхования в США, аналогичная организации «Голубой щит».
 «Голубой крест» — общество взаимопомощи пожарных деятелей, существовавшее в Российской империи.
 «Синий крест» — организация, возникшая в Санкт-Петербурге в 1882 году и занимавшаяся попечением детей.
 Синий крест — обозначения на немецких химических снарядах в Первой мировой войне.